

Geografia 
 Asnières-sur-Nouère – comune francese nella regione della Nuova Aquitania
 Cantone di Val de Nouère – divisione amministrativa francese dell'Arrondissement di Angoulême e dell'Arrondissement di Cognac
 Nouère – fiume della Francia sudoccidentale e affluente di destra della Charente
 Saint-Amant-de-Nouère – comune francese nella regione della Nuova Aquitania

Persone 
 Nicolas Defer de la Nouere – ingegnere francese